Лонг-Айленд:
 Лонг-Айленд — остров в Атлантическом океане на северо-востоке США, на юге штата Нью-Йорк.
 Лонг-Айленд — остров в Папуа — Новой Гвинее.
 Лонг-Айленд — остров в Саудовской Аравии.
 Лонг-Айленд — пролив между Коннектикутом и Лонг-Айлендом.
 Лонг-Айленд-Сити — район Нью-Йорка, бывший город на острове Лонг-Айленд.
 Лонг-Айленд — популярный коктейль на основе водки, джина, текилы и рома.
 Лонг-Айленд — метеорит-хондрит, упавший в 1891 году в штате Канзас, США.
 Лонг-Айленд — остров на Багамах.